Jméno a příjmení Jan Daněk se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Jan Daněk (dopravní inženýr) – český dopravní inženýr, technolog železniční dopravy, vysokoškolský profesor a soudní znalec (* 1935)
 Jan Daněk (fotbalista) – český fotbalista (* 1982)
 Jan Daněk (kanovník) – český římskokatolický kněz, kanovník kroměřížské kapituly a papežský komoří (1855–1929)
 Jan Daněk (kněz), celým jménem Jan Nepomuk Metoděj Daněk – český římskokatolický kněz, homiletik a papežský kaplan (1950–2020)
 Jan Daněk (politik) – moravský rolník a politik, poslanec Moravského zemského sněmu v letech 1861–1862
 Jan Daněk, vystupující pod jménem Hugo Toxxx – český raper (* 1982)
 Jan Josef Daněk – český geolog (1879–1906)